Es sind weltweit mehr als 330.000 Pflanze­narten und etwa 140.000 Pilz­arten bekannt. Die Rote Liste der gefährdeter Arten der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) listet im Juli 2022 aber nur 62666 Pflanzen- bzw. 625 Pilzarten auf (also insgesamt 63291 Arten), von denen immerhin in der Neuzeit, also seit dem Jahr 1500, schon 126 Arten als ausgestorben gelten ( – Extinct), 44 Arten als in der Wildnis ausgestorben ( – Extinct in the Wild) und 5370 weitere Arten als kritisch bedroht ( – Critically Endangered), davon 575 kritisch bedroht, möglicherweise ausgestorben ( (PE) – Critically Endangered, Possible Extinct). 10303 Arten gelten als gefährdet ( – Endangered). Bei 5114 dieser insgesamt 63291 Arten lautet der Gefährdungsstatus allerdings „zu wenig Daten vorhanden“ ( – Data Deficient) (Stand 15. Dezember 2022).

Die IUCN ist sehr vorsichtig mit der Einschätzung, ob eine Pflanzen- oder Pilzart ausgestorben ist oder nicht, was an ein paar Beispielen verdeutlicht werden soll:
der in Ecuador endemische Strauch Siphocampylus loxensis konnte nur ein einziges Mal vor über 200 Jahren, also um 1800, von Alexander von Humboldt gesammelt werden, sein IUCN-Gefährdungsstatus ist aber nur  (PE), also kritisch bedroht, möglicherweise ausgestorben und nicht endgültig ausgestorben.
Von der in Kamerun endemischen Hülsenfrucht Rhynchosia ledermannii wurde nur ein einziges Exemplar im Jahr 1908 gefunden und im Berliner Herbarium gelagert, es ging aber wieder verloren.  Sie gilt laut IUCN als kritisch bedroht, wahrscheinlich ausgestorben (CR (PE)).
Auch das ebenfalls in Ecuador beheimatete Pfeffergewächs Peperomia peploides ist laut IUCN seit Beginn des 19. Jahrhunderts, also um 1800, nicht mehr gesichtet worden, trotzdem ist ihr Gefährdungsstatus nur , also kritisch bedroht.
Das auf Madagaskar lebende Weiderichgewächs Ammannia calcicola hat laut IUCN lediglich den Gefährdungsstatus  – Endangered (also gefährdet), wurde aber im Jahr 1908 zuletzt gesichtet.
Erstaunlich ist die Einschätzung bei dem aus Fidschi stammenden Mahagonigewächs Aglaia fragilis, welches laut IUCN ohne Angabe von Gründen den Gefährdungsstatus verletzlich hat ( – Vulnerable, den drittbesten Gefährdungsstatus, den die IUCN vergibt), obwohl etwas weiter unten zugegeben wird, dass die Art möglicherweise schon ausgestorben ist.
Dass der Gefährdungsstatus sogar für die IUCN schwer einzuschätzen ist, beweist auch das folgende Beispiel: das auf der philippinischen Insel Luzon endemische Mahagonigewächs Aglaia pyriformis hatte bis 2020 den Gefährdungsstatus verletzlich ( – Vulnerable), obwohl im Text zugegeben wird, dass die Art im Jahr 1916 zuletzt gesichtet wurde. Im Jahr 2020 stufte die IUCN die Art plötzlich als  – Endangered (also gefährdet) ein, dem nächstschlechteren Gefährdungsstatus, obwohl im Artikel plötzlich von einer Fotodokumentation aus dem Jahr 2007 die Rede ist.
Auch die auf den Philippinen endemische Unterart Elaeocarpus submonoceras procerus gilt laut IUCN als verletzlich ( – Vulnerable), obwohl sie zuletzt im Jahr 1908 gesammelt werden konnte.
Problematisch ist auch, wenn man eine Art als Synonym einer anderen Art erkennt: der auf der Insel St. Helena endemische Korbblütler Commidendrum robustum hat laut IUCN den Erhaltungsgrad , also kritisch gefährdet. Das Synonym dieser Art, Commidendrum gummiferum hat aber bei der IUCN einen eigenen Eintrag und gilt dort als ausgestorben.
Eine Art kann auch nach Jahrhunderten wiederentdeckt werden und danach sofort wieder unauffindbar sein: das auf Jamaika endemische  Rötegewächs Stenostomum tomentosum wurde im Jahr 1780 entdeckt und danach bis 1975 nie mehr gefunden. Seit der Wiederentdeckung gibt es wiederum keine Sichtungen mehr. Die Art hat momentan den Gefährdungsstatus , also Critically Endangered.
Die IUCN ist auch sehr vorsichtig mit seinen Gefährdungs-Einschätzungen: das in Ecuador endemische Nachtschattengewächs Solanum chrysophyllum konnte nur ein einziges Mal um 1802 von Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland gesammelt werden. Trotzdem hat dieser Strauch den Gefährdungsstatus , also Data Deficient (zu wenig Daten vorhanden).
Lange Zeit nicht gesichtet bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Art ausgestorben sein muss: der Gefährdungsgrad von Gnidia hibbertioides aus Madagaskar wurde von der IUCN zwar noch nicht bestimmt, die Art wurde aber in den frühen 1800er-Jahren zuletzt gesammelt. Es wurde aber auch nicht nach dieser Art gesucht.

Die IUCN liegt aber hie und da auch falsch, wie man an Adiantum lianxianense, ein aus der Volksrepublik China stammendes Saumfarngewächs erkennen kann: laut IUCN gilt die Art als ausgestorben, sie wurde aber im Jahr 2011 wiederentdeckt
Schwierig ist, abzuschätzen, wie es mit der Gefährdung des auf Hawaii endemischen Glockenblumengewächses Delissea subcordata aussieht. Laut IUCN gilt diese Art als ausgestorben und wurde zuletzt im Jahr 1934 gesichtet, laut NatureServe Explorer geht man davon aus, dass es noch bis zu 100 Exemplare dieser Art gibt. Deswegen stuft sie den Gefährdungsstatus lediglich als Critically Imperiled, also kritisch gefährdet, ein. In dieser Liste taucht die Art auf, weil im Zweifelsfall der IUCN-Gefährdungsstatus gilt.
Es gibt noch einige weitere interessante Beispiele, bei denen sich die IUCN nachweislich irrt (weitere IUCN-Irrtümer in Bezug auf ausgestorben oder nicht ausgestorben kann man auf der Diskussionsseite dieses Artikels nachlesen). Daher werden in dieser Liste wesentlich mehr Pflanzen und Pilze als neuzeitlich ausgestorben aufgelistet, als bei der IUCN angegeben.

Aufnahme in die Liste 

In dieser Liste werden diejenigen Pflanzen- und Pilzarten und -unterarten aufgenommen, deren IUCN-Gefährdungsstatus  oder  (PE) lautet und somit offiziell ausgestorben oder möglicherweise ausgestorben (Possibly Extinct) sind. Weiters, weil die IUCN-Liste offensichtlich nicht vollständig ist, werden auch Pflanzen- und Pilzarten aufgenommen, die nach anderen Quellen ausgestorben oder zumindest verschollen sind.

Das richtige Aussterbejahr ist meistens nicht bekannt, in der Literatur werden deswegen auch unterschiedliche Angaben gemacht, die sich durchaus um Jahrzehnte unterscheiden können. Es wird in dieser Liste in der Regel das bei der IUCN angegebene Aussterbejahr angegeben (zum Beispiel beim auf Maui endemischen Rautengewächs Melicope balloui, welches laut der IUCN im Jahr 1927 zuletzt gesammelt wurde, laut NatureServe Explorer aber zuletzt irgendwann zwischen 1982 und 1997 gesammelt werden konnte; das auf Kauaʻi endemische Rautengewächs Melicope macropusi wurde laut der IUCN im Jahr 1995 zuletzt gesammelt, laut NatureServe Explorer wurde die Art aber zuletzt um das Jahr 1900 gesammelt und extra darauf hingewiesen, dass neuere Sammlungen irrtümlicherweise dieser Art zugeschrieben werden). Oft werden auch Synonyme erwähnt, weil in diversen Quellen ein und dieselbe Art mit verschiedenen wissenschaftlichen Namen benannt wird, obwohl es sich um dieselbe Art handelt. Es muss auch zwischen der letzten Sammlung und der letzten Sichtung unterschieden werden (zum Beispiel wurde der auf Kauaʻi endemische Strauch Cyanea dolichopoda laut IUCN und NatureServe Explorer ein einziges Mal im Jahr 1990 gesammelt, aber im Jahr 1992 zuletzt gesichtet).

In dieser Liste wird von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen: wenn eine Art mehrere Jahre nicht mehr gesichtet oder gesammelt wurde (und in einer der oben angegebenen Quellen auftaucht), wird angenommen, dass sie ausgestorben ist. Dies kann zwei Ursachen haben: entweder sind tatsächlich mehrere Wiederentdeckungs-Versuche gescheitert (dann kann davon ausgegangen werden, dass die Art tatsächlich ausgestorben ist), oder es wurde einfach nicht nach dieser Art gesucht (dann ist die Art zumindest verschollen). Von einer Art, die sehr häufig ist und die von einem Jahr auf das andere plötzlich verschwindet kann man eher behaupten, dass sie ausgestorben ist, als von einer Art, die man schon immer nur alle paar Jahre einmal beobachten konnte, also schon immer selten war (wie zum Beispiel bei der weiter oben schon erwähnten Art Stenostomum tomentosum, die zwischen 1780 und 1975 kein einziges Mal gesichtet wurde und auch danach nicht mehr gefunden werden konnte). Ob eine Art mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit endgültig ausgestorben ist oder nicht, kann man in der Regel nicht beantworten. Selbst wenn man von einer Art das exakte Datum kennt, an dem die letzte Pflanze (meistens in Gefangenschaft) ausgestorben ist, kann man sich nicht ganz sicher sein, ob nicht doch irgendwann wieder ein Exemplar in freier Wildbahn auftaucht, auch wenn es äußerst unwahrscheinlich ist. Dass die Frage, ob eine Art ausgestorben ist oder nicht, eine schwer zu beantwortende ist, zeigt auch das folgende Beispiel: bei NatureServe Explorer gilt das Glockenblumengewächs Cyanea truncata seit 1983 als ausgestorben, die IUCN stuft den Gefährdungsstatus nur als kritisch gefährdet ein, deswegen wurde diese Art nicht in diese Liste aufgenommen, obwohl es handfeste Beweise gibt, dass sie ausgestorben ist.
Ein anderes Beispiel für die Schwierigkeit der Einschätzung des Gefährdungsstatus ist der auf Hawaii endemische Lippenblütler Phyllostegia helleri. Er gilt laut IUCN als CR (also kritisch bedroht) mit nur noch drei lebenden Exemplaren, laut NatureServe Explorer gilt die Art schon als Possibly extinct, also als ausgestorben, und es wird behauptet, dass diese Art zuletzt im Jahr 1916 gesichtet wurde. Eine weitere wissenschaftliche Abhandlung behauptet, dass diese Art in der Wildnis ausgestorben ist, aber kultiviert wird. In dieser Liste taucht diese Art nicht auf. Das auf Maui endemische Nelkengewächs Schiedea implexa gilt laut IUCN als CR (PEW – Possibly Extinct in the Wild), also als möglicherweise in der freien Wildbahn ausgestorben, obwohl die Art seit 1910 nicht mehr gesichtet wurde; laut NatureServe Explorer gilt die Art als Possibly Extinct, also als möglicherweise ausgestorben. Diese Art wurde in diese Liste aufgenommen, zumal nichts darauf hinweist, dass die Art tatsächlich nur in freier Wildbahn ausgestorben ist, weil man auch dem IUCN-Artikel eher entnehmen kann, dass sie vollständig ausgestorben ist. Es gibt noch viele weitere Pflanzenarten, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesichtet wurden. Allein von den in Südafrika endemischen Pflanzen der Gattung Muraltia, Oxalis oder Phylica gibt es 12 bzw. 14 bzw. 14 Arten, die schon seit (weit) über 30 Jahren, zum Teil seit über 80 oder 100, ja sogar 300 Jahren (Phylica glabrata) nicht mehr gesichtet wurden, aber (noch?) nicht als ausgestorben gelten, sondern in der südafrikanischen Roten Liste den Status DDD haben (Data Deficient - Insufficient Information - Datenmangel - unzureichende Informationen). IUCN-Einträge gibt es von diesen Arten keine.

Gründe des Aussterbens 
Es gibt viele Gründe, warum Pflanzen und Pilze aussterben. Oft wird ihr Lebensraum stark abgeholzt (Entwaldung) oder für die Landwirtschaft gerodet (wie zum Beispiel bei der in Nigeria endemischen  Hülsenfrucht Berlinia hollandii).

Palmöl-Plantagen tragen ebenfalls zum Aussterben von Pflanzen bei (wie zum Beispiel bei dem auf Malaysia endemischen Sumachgewächs Semecarpus sandakanus). Auch der Bergbau trägt Seines zum Aussterben von Pflanzenarten bei (zum Beispiel das in der  Demokratischen Republik Kongo beheimatete  Passionsblumengewächs Basananthe cupricola, welches ausstarb, weil ihr Lebensraum auf die Steppensavanne in Kupferaufschlüssen beschränkt war; dieser Lebensraum aber durch Tagebauaktivitäten zerstört wurde). Das Aufstauen von Flüssen und Seen führt ebenfalls zum Aussterben von Arten (wie zum Beispiel bei der in Washington lebenden Hülsenfrucht Astragalus kentrophyta douglasii, die wahrscheinlich ausgestorben ist, weil der Lebensraum der Unterart durch die Stauung des Columbia River überflutet wurde). Skurril ist die Entdeckung der mexikanischen Kakteen-Unterart Mammillaria crinita scheinvariana. Sie wurde mit einem Boot entdeckt, weil das einzig bekannte wilde Vorkommen mitten in einem Stausee liegt und nur noch ein paar Spitzen aus dem Wasser herausschauen. Diese Art konnte nur knapp vom Aussterben bewahrt werden, wodurch die Art als in der Wildnis ausgestorben gilt. Das in Malaysia beheimatete Schiefblattgewächs Begonia eiromischa starb aus, weil ihr Lebensraum durch den Bau von Farmen zerstört wurde. Ziegen haben die auf den Juan-Fernández-Inseln heimische Doldenblütler-Art Eryngium sarcophyllum zum Aussterben gebracht, weil sie die letzten Pflanzen abgeweidet haben. Das madagassische Wolfsmilchgewächs Euphorbia pirahazo wurde vor mehr als einem Jahrhundert für die Gummiproduktion übersammelt und konnte seitdem nicht mehr gefunden werden. Sogar Braunalgen können aussterben: die Art Bifurcaria galapagensis auf den Galapagosinseln war bis 1983 häufig, dürfte aber dem El Niño in den Jahren 1982/83 zum Opfer gefallen sein, weil man sie seit damals nicht mehr gesichtet hat. Manchmal reicht schon ein einzelner Hurrikan aus, dass die letzten verbliebenen Exemplare einer Art zerstört werden, wie zum Beispiel bei dem schon weiter oben erwähnten, auf Kauaʻi endemischen Strauch Cyanea dolichopoda, einem Glockenblumengewächs. Alle bekannten Exemplare dieser Art (ein ausgewachsenes Exemplar und drei Jungpflanzen) wurden im Oktober 1992 durch den Hurrikan Iniki zerstört. Hätte man diese Art nicht im letzten Moment noch zwei Jahre vorher entdeckt, wäre das Verschwinden eben dieser Art wahrscheinlich niemals aufgefallen. Es passiert oft, dass man von einer Art nur ein einziges Exemplar kennt bzw. sammeln konnte. Vom Malvengewächs Hibiscadelphus crucibracteatus aus Lānaʻi wurde zum Beispiel nur ein einziger Baum im Jahr 1981 entdeckt. 4 Jahre später, im Jahr 1985, ist auch dieser abgestorben. Samen konnten zwar gesammelt werden, es hat aber leider keiner gekeimt.

Auffällig ist, dass viele Pflanzen oder Pilze als ausgestorben gelten, welche endemisch auf Inseln leb(t)en. In der folgenden Liste sind viele Arten, die endemisch auf Hispaniola (fast ausschließlich in Haiti), Hawaii, Madagaskar, Mauritius, Sri Lanka, Kuba oder Französisch-Polynesien lebten, dort aber ausgestorben und somit auch gleichzeitig weltweit ausgestorben sind. Es ist viel schwieriger nachzuweisen, dass eine ehemals weiter verbreitete kontinentale Art ausgestorben ist, weil man nur sehr schwer mit Gewissheit zeigen kann, dass es am gesamten Festland keine solchen Pflanzen oder Pilze mehr gibt. Dies gelang vor allem in Ecuador und Australien.

Auffällig ist auch, dass nur sehr wenige Pilze als ausgestorben bzw. verschollen gelten, die meisten davon waren auf den Bonininseln in Japan heimisch.

Man soll auch erwähnen, dass es viele Pflanzenarten gibt, die nur ein einziges Mal, oft zu Beginn des 20. Jahrhundert, gesammelt werden konnten und danach nie wieder gesichtet wurden. Auch in Deutschland gibt es neuzeitlich ausgestorbene Pflanzen, wie zum Beispiel das Übersehene Filzkraut, welches 1901 in Deutschland und 1930 in Frankreich zuletzt gesichtet wurde.

Es sind natürlich auch schon vor 1500 Pflanzen ausgestorben, für dessen Aussterben der Mensch verantwortlich gemacht werden kann: Silphium (auch unter Ferula sp. nov. ‘Cyrene‘ bekannt) ist eine schon in der Antike ausgestorbener Doldenblütler. Trotzdem ist der Anstieg der ausgestorbenen Pflanzen seit 1500 weitaus höher.

Existiert Hoffnung? 

Es tauchen immer wieder schon längst ausgestorben geglaubte Arten wieder auf oder man kann Arten im letzten Moment noch retten. Es seien vier Beispiele erwähnt: Von der auf den Three Kings Islands endemischen Art Pennantia baylisiana ist zum Beispiel in der Wildnis nur ein einziger Baum bekannt, der im Jahr 1946 entdeckt wurde. Zum Glück hat er lebensfähige Pollen produziert, wodurch man diese Art retten konnte.
Der auf der Insel Rodrigues endemische Café-Marron-Baum (Ramosmania rodriguesii) wurde in den 1940er-Jahren zuletzt gesichtet und galt als ausgestorben, bis ihn ein Schüler im Jahr 1980 wiederentdeckte. Tatsächlich blieb dieses wiederentdeckte Exemplar das einzige, das man seither gefunden hat. Nach vielen Anstrengungen trägt dieser Baum seit 2003 wieder lebensfähige Samen, sodass man diese Art wahrscheinlich vor dem Aussterben wird bewahren können. Deswegen gilt er laut IUCN als CR (also kritisch bedroht). Vom auf der Insel St. Helena endemischen, mit Sonnenblumen verwandten Baum Commidendrum rotundifolium existiert laut IUCN nur noch ein einziges Exemplar in freier Wildbahn, welcher aber schon am absterben ist. Im Rahmen eines Aufzuchtprogramms wurden trotz anfänglich massiver Probleme mittlerweile über 500 Setzlinge gezüchtet.
Als viertes und letztes Beispiel sei der in Peru endemische Baum Pradosia argentea, ein  Sapotengewächs, erwähnt, der im Jahr 1819 entdeckt wurde und seitdem nicht mehr gesichtet worden ist. Er galt bei der IUCN schon als ausgestorben, bis man die Art im Februar 2018 wiederentdeckt hat. Seitdem gilt er als critically endangered, also kritisch bedroht.

Liste der nach 1500 ausgestorbenen Pflanzen und Pilze 
Die folgende Liste kann man nicht nur nach dem wissenschaftlichen Namen, dem (selten vorhandenen) deutschen Namen, der biologischen Ordnung, der Familie und dem Gefährdungsstatus, sondern auch nach ihrer Verbreitung ordnen, wobei alphabetisch aufsteigend nach dem Staat, in dem die Art vorkommt, geordnet wird (dieser Staat wird in Klammern geschrieben). Auch nach dem Jahr der letzten Sichtung kann man diese Liste ordnen (leider ist bei vielen Arten das Jahr der letzten Sichtung nicht bekannt bzw. eruierbar).

Die IUCN zählt Algen zu den Pflanzen, daher scheinen diese auch in dieser Liste bei den Pflanzen auf. Um die Übersicht besser behalten zu können, werden die Arten trotzdem in eigentliche Pflanzen, Algen und Pilze unterteilt Als erstes werden die neuzeitlich ausgestorbenen Pflanzen (Plantae) aufgelistet (Supergruppe Archaeplastida – Streptophyta):

Die nachfolgende Liste gibt die neuzeitlich ausgestorbenen Algen an:

Zuletzt werden die neuzeitlich ausgestorbenen Pilze aufgelistet:

Es folgt die Tabelle mit den neuzeitlich ausgestorbenen Pflanzenarten:

Es folgt die Tabelle mit den neuzeitlich ausgestorbenen Algenarten:

Es folgt die Tabelle mit den neuzeitlich ausgestorbenen Pilzarten:

Siehe auch 
 Liste ausgestorbener Tiere und Pflanzen
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Amphibien
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Fische
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Insekten
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Reptilien
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Säugetiere
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Tiere
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Vögel
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Weichtiere
 Lazarus-Effekt, für wiederentdeckte Pflanzenarten
 Systematik des Pflanzenreichs
 Systematik der Pilze

Literatur 
 Mr. Quinton Douglass Crawford: The Global Situation, 2015, Westarp Wissenschaften, ISBN 978-1-4636-7509-7.
 Brian Groombridge: Global Biodiversity: Status of the Earth’s Living Resources, 1992, Springer-Science+Business Media, B.V., ISBN 978-94-010-5012-8.
 D. Raimondo, L. von Staden, W. Foden, J.E. Victor, N.A. Helme, R.C. Turner, D.A. Kamundi, P.A. Manyama: Red List of South African Plants, Pretoria 2009, South African national biodiversity institute, ISBN 978-1-919976-52-5.

Weblinks 

 IUCN – Red List 2022-2, neue Version
 The Search for Lost Species, Global Wildlife Conservation
 The Recently Extinct Plants and Animals Database – Plants
 The Recently Extinct Plants and Animals Database – Fungi
 The Recently Extinct Plants and Animals Database (REPAD) – Most Recent Global Extinctions
 Table 9: Possibly Extinct and Possibly Extinct in the Wild Species, Last Updated: 19 March 2020

 Mr. Quinton Douglass Crawford: The Global Situation, 2015
 Brian Groombridge: Global Biodiversity: Status of the Earth's Living Resources, Chapman & Hall, 1992
 Die Liste ausgestorbener Arten wird immer länger, Das Magazin der Heinrich-Böll-Stiftung, Ausgabe 3, 2016
 Red List of South African Plants 2009

 Claire Régnier, Guillaume Achaz, Amaury Lambert, Robert H Cowie: Mass extinction in poorly known taxa, in Proceedings of the National Academy of Sciences, Juni 2015
 Crisis of Japanese Vascular Flora Shown By Quantifying Extinction Risks for 1618 Taxa
 The Faces of Extinction: The Species We Lost in 2019
 Animal and plant species declared extinct between 2010 and 2019, the full list
 Global dataset shows geography and life form predict modern plant extinction and rediscovery
 When is an ‘extinct’ plant actually extinct?
 Plant extinction 'bad news for all species'

 Red List of South African Plants
 Extinct Plant species in South Africa
 Inequality in plant diversity knowledge and unrecorded plant extinctions: An example from the grasses of Madagascar
 Catalogue of the Plants of Madagascar
 Vascular plant extinctions in California: A critical assessment
 Australian Government, Department of Agriculture, Water and the Environment – Species Profile and Threats Database
 Category x and presumed extinct plant profiles (Neuseeland, Australien)
 Endemic species of Christmas Island, Indian Ocean

 Plants of the World online
 The Plant List – A working list of all plant species

Quellen 

Pflanzen und Pilze
!
!
Pflanzen und Pilze, ausgestorben, neuzeitlich